O rio Taquaruçu é um rio brasileiro do estado de São Paulo.

Taquarucu